Imię i nazwisko Manuel de Oliveira nosili lub noszą m.in.:
 Manuel de Oliveira (1932–2017) – portugalski piłkarz i trener piłkarski
 Manuel de Oliveira (1940–2017) – portugalski lekkoatleta, długodystansowiec, olimpijczyk z 1960, 1964 i 1968

Zob. też:
 Manoel de Oliveira (1908–2015) – portugalski reżyser